El término Chalco es un topónimo de origen náhuatl que puede referirse, en esta enciclopedia:

Poblaciones 
 a Chalco, un municipio del estado de México;
 a Chalco de Díaz Covarrubias, la cabecera del municipio del mismo nombre, en el estado de México;
 al Valle de Chalco Solidaridad, un municipio del estado de México;
 a Chalco-Atenco, antiguo altépetl nahua, en el valle de México;
 a Chimalhuacán-Chalco, antiguo altépetl nahua, localizado en el sureste del valle de él México;
 a Chalco, una localidad de Nebraska;

Geografía 
 al Lago de Chalco, uno de los lagos del valle de México;

Otros 
 a Aluminum Corporation of China Limited, también conocido como Chalco, una empresa china productora de aluminio.